Пуэбла-дель-Караминьяль (, ) — город и одноимённый муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барбанса.

Занимает площадь 34 км². Население — 9858 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de La Coruña: Municipio de Puebla del Caramiñal
 A Pobra do Caramiñal

Муниципалитеты Ла-Коруньи